Ел Есмерил има више значења:

 Ел Есмерил (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Есмерил (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Есмерил, Ел Порвенир (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Есмерил, Набор Медина В. (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Есмерил, Селестино Гомез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Есмерил, Хоакин Ваље де ла Гарза (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Есмерил, Хорхе Ерера Бустаманте (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику